Vijzelgracht (Amsterdam), gedempte gracht en straat in Amsterdam
Vijzelgracht (metrostation) in Amsterdam